Kõõru (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Kõõru (Setomaa), een plaats in de Estlandse gemeente Setomaa